Escobar kan syfta på:

 Pablo Escobar – före detta colombiansk knarkkung
 Nas Escobar  – ett alias för den amerikanske rapparen Nas (rappare)
 Escobar (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Escobar (udde),

Argentina 

 Partido de Escobar, kommun, Buenos Aires, 
 Belén de Escobar, kommunhuvudort, Buenos Aires,

Spanien 

 Escobar de Polendos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia,

Se även
 Eskobar – ett svenskt indiepopband

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar